Carabobo – stato del Venezuela
 Carabobo Fútbol Club – squadra di calcio di Valencia, Venezuela
 Carabobo – stazione della metropolitana di Buenos Aires